Päringa peut faire référence à :
 Paringa, ville d'Australie-Méridionale
 Conseil de Renmark Paringa
 , ancienne localité de Californie
 , un lac en Nouvelle-Zélande
 Le fleuve Paringa, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Voir aussi 
 Pont de Paringa